Heute («oggi» in tedesco) può riferirsi a:

heute – telegiornale della ZDF
Heute – quotidiano austriaco
heute – quotidiano svizzero